Hollandale kan syfta på:

 Hollandale, Minnesota
 Hollandale, Mississippi
 Hollandale, Wisconsin